Лето (лѣто) може да се отнася за:
 Лето
 Лето (богиня)

Вижте също 
 Лято